Figue marron est un nom vernaculaire qui peut désigner deux plantes différentes des Mascareignes  :
 Figuier de Maurice (Ficus mauritiana)
  Bois d'ortie (Obetia ficifolia)